Глинино — название населённых пунктов.

Россия 
 Глинино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Глинино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Глинин